Die Liste von Stürmen führt Stürme in Schweden auf, die vom  als bedeutsam eingestuft wurden oder sonst eine starke Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren haben, die aber nicht Orkanstärke erreicht haben. Orkane sind getrennt in der Liste von Orkanen in Schweden verzeichnet.

Liste mit starken Stürmen in Schweden 
 Tote bezieht sich auf die Anzahl der getöteten Menschen als direkte Folgeerscheinung eines Sturms (nicht infolge von Aufräum-Arbeiten nach dem Sturm und Ähnliche).
 Ohne Strom bezeichnet die Anzahl der Haushalte die als die direkte Folge eines Sturms für kurze oder längere Zeit ohne Strom waren.

Siehe auch 
 Liste von Orkanen in Schweden

Weblinks 
 
 Extremwetter Schweden

Sturme in Schweden
!Schweden
!Schweden
!Sturme